Муромское сельское поселение — муниципальные образования в России.

Муромское сельское поселение — в Белгородской области.
Муромское сельское поселение — в Крыму.